Силвејнија има више значења:
 Силвејнија (Џорџија)
 Силвејнија (Алабама)
 Силвејнија (Охајо)
 Силвејнија (Пенсилванија)